УДК:
 Универсальная десятичная классификация
 Универсальный десантный корабль
 Устройство для компрессоров на подводных лодках